Nigeria deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1952 i Helsingfors, og har siden deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget Sommer-OL 1976 i Montréal som de boykottede. Nigeria deltog første gang i de olympiske vinterlege i vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Nigerias OL-statistik  på Sports-reference.com

Nigeria ved sommer-OL
OL